Hong Kong bzw. Hongkong steht für:

 Hongkong, Metropole und Sonderverwaltungszone in der VR China
 Hong Kong Island, Insel im südlichen Teil von Hongkong
 Hong Kong (Album), Livealbum von Jean-Michel Jarre (1994)
 (3297) Hong Kong, Asteroid des Hauptgürtels